Список аэропортов штата Оклахома Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Lawton
| LAW
| LAW
| KLAW
| Lawton-Fort Sill Regional Airport
| PR
| align=right | 49 734 

|- valign=top
| Oklahoma City
| OKC
| OKC
| KOKC
| Will Rogers World Airport
| PR
| align=right | 1 799 977 

|- valign=top
| Tulsa
| TUL
| TUL
| KTUL
| Tulsa International Airport
| PR
| align=right | 1 599 853 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Norman
| OUN
| OUN
| KOUN
| University of Oklahoma Westheimer Airport
| RL
| align=right | 50 

|- valign=top
| Oklahoma City
| PWA
| PWA
| KPWA
| Wiley Post Airport
| RL
| align=right | 83 

|- valign=top
| Tulsa
| RVS
| RVS
| KRVS
| Richard Lloyd Jones Jr. Airport
| RL
| align=right | 69 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Ada
| ADH
| ADT
| KADH
| Ada Municipal Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Afton
| 3O9
|
|
| Grand Lake Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Altus
| AXS
| AXS
| KAXS
| Altus/Quartz Mountain Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Alva
| AVK
| 
| KAVK
| Alva Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Antlers
| 80F
| ATE
|
| Antlers Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Ardmore
| 1F0
| AHD
|
| Ardmore Downtown Executive Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Ardmore
| ADM
| ADM
| KADM
| Ardmore Municipal Airport
| GA
| align=right | 7 

|- valign=top
| Atoka
| AQR
| 
| KAQR
| Atoka Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Bartlesville
| BVO
| BVO
| KBVO
| Bartlesville Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Beaver
| K44 
|
|
| Beaver Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Blackwell / Tonkawa
| 4O3
|
|
| Blackwell-Tonkawa Municipal Airport
| GA
| align=right | 8 

|- valign=top
| Boise City
| 17K
|
|
| Boise City Airport
| GA
|

|- valign=top
| Bristow
| 3F7
|
|
| Jones Memorial Airport
| GA
|

|- valign=top
| Buffalo
| BFK
| 
| KBFK
| Buffalo Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Canadian
| 91F
|
|
| Arrowhead Airport
| GA
|

|- valign=top
| Carnegie
| 86F
|
|
| Carnegie Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Chandler
| CQB
| 
| KCQB
| Chandler Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Cherokee
| 4O5
|
|
| Cherokee Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Cheyenne
| 93F
|
|
| Mignon Laird Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Chickasha
| CHK
| CHK
| KCHK
| Chickasha Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Claremore
| GCM
| 
| KGCM
| Claremore Regional Airport
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Cleveland
| 95F
|
|
| Cleveland Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Clinton
| CLK
| CLK
| KCLK
| Clinton Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Clinton / Burns Flat
| CSM
| CSM
| KCSM
| Clinton-Sherman Airport (at Clinton-Sherman Industrial Airpark)
| GA
| align=right | 43 

|- valign=top
| Cordell
| F36
|
|
| Cordell Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Cushing
| CUH
| CUH
| KCUH
| Cushing Municipal Airport
| GA
| align=right | 9 

|- valign=top
| Duncan
| DUC
| DUC
| KDUC
| Halliburton Field (Duncan Municipal Airport)
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Durant
| DUA
| DUA
| KDUA
| Eaker Field
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| El Reno
| RQO 
| 
| KRQO
| El Reno Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Elk City
| ELK
| ELK
| KELK
| Elk City Regional Business Airport (was Elk City Municipal)
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Enid
| WDG
| WDG
| KWDG
| Enid Woodring Regional Airport
| GA 
| align=right | 1 066 

|- valign=top
| Eufaula
| F08
|
|
| Eufaula Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Eufaula
| 0F7
|
|
| Fountainhead Lodge Airpark
| GA
|

|- valign=top
| Fairview
| 6K4
|
|
| Fairview Municipal Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Frederick
| FDR
| FDR
| KFDR
| Frederick Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Gage
| GAG
| GAG
| KGAG
| Gage Airport
| GA
| align=right | 6 

|- valign=top
| Goldsby
| 1K4
|
|
| David Jay Perry Airport
| GA
|

|- valign=top
| Grandfield
| 1O1
|
|
| Grandfield Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Grove
| GMJ
| 
| KGMJ
| Grove Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Guthrie
| GOK
| GOK
| KGOK
| Guthrie-Edmond Regional Airport (was Guthrie Municipal)
| GA
|

|- valign=top
| Guymon
| GUY
| GUY
| KGUY
| Guymon Municipal Airport
| GA
| align=right | 32 

|- valign=top
| Healdton
| F32
|
|
| Healdton Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Henryetta
| F10
|
|
| Henryetta Municipal Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Hinton
| 2O8
|
|
| Hinton Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Hobart
| HBR
| HBR
| KHBR
| Hobart Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Holdenville
| F99
|
|
| Holdenville Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Hollis
| O35
|
|
| Hollis Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Hominy
| H92
|
|
| Hominy Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Hooker
| O45
|
|
| Hooker Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Hugo
| HHW
| HUJ
| KHHW
| Stan Stamper Municipal Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Idabel
| 4O4
|
|
| McCurtain County Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Kingston
| F31
|
|
| Lake Texoma State Park Airport
| GA
|

|- valign=top
| Lindsay
| 1K2
|
|
| Lindsay Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Madill
| 1F4
|
|
| Madill Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Mangum
| 2K4
|
|
| Scott Field
| GA
|

|- valign=top
| McAlester
| MLC
| MLC
| KMLC
| McAlester Regional Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Medford
| O53
|
|
| Medford Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Miami
| MIO
| MIO
| KMIO
| Miami Municipal Airport
| GA
| align=right | 7 

|- valign=top
| Mooreland
| MDF
| 
| KMDF
| Mooreland Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Muskogee
| MKO
| MKO
| KMKO
| Davis Field
| GA
| align=right | 12 

|- valign=top
| Nowata
| H66
|
|
| Nowata Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Okeene
| O65
|
|
| Christman Airfield
| GA
|

|- valign=top
| Okemah
| F81
|
|
| Okemah Flying Field
| GA
|

|- valign=top
| Oklahoma City
| F29
|
|
| Clarence E. Page Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Okmulgee
| OKM
| OKM
| KOKM
| Okmulgee Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Overbrook
| 1F1
|
|
| Lake Murray State Park Airport
| GA
|

|- valign=top
| Pauls Valley
| PVJ
| 
| KPVJ
| Pauls Valley Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Pawnee
| H97
|
|
| Pawnee Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Perry
| F22
|
|
| Perry Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Ponca City
| PNC
| PNC
| KPNC
| Ponca City Regional Airport
| GA 
| align=right | 813 

|- valign=top
| Poteau
| RKR
| RKR
| KRKR
| Robert S. Kerr Airport
| GA
|

|- valign=top
| Prague
| O47
|
|
| Prague Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Pryor
| H71
|
|
| Mid-America Industrial Airport
| GA
|

|- valign=top
| Purcell
| 3O3
|
|
| Purcell Municipal Airport (Steven E. Shephard Field)
| GA
|

|- valign=top
| Sallisaw
| JSV
| 
| KJSV
| Sallisaw Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Sand Springs
| OWP 
| 
| KOWP
| William R. Pogue Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Sayre
| 3O4
|
|
| Sayre Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Seminole
| SRE 
| 
| KSRE
| Seminole Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Shawnee
| SNL
| SNL
| KSNL
| Shawnee Regional Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Skiatook
| 2F6
|
|
| Skiatook Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Stigler
| F84
|
|
| Stigler Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Stillwater
| SWO
| SWO
| KSWO
| Stillwater Regional Airport
| GA
| align=right | 1 222 

|- valign=top
| Stilwell
| O11
|
|
| Stilwell/Cherokee Nation Airport
| GA
|

|- valign=top
| Stroud
| SUD
| SUD
| KSUD
| Stroud Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Sulphur
| F30
|
|
| Sulphur Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Tahlequah
| TQH
| 
| KTQH
| Tahlequah Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Talihina
| 6F1
|
|
| Talihina Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Thomas
| 1O4
|
|
| Thomas Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Tishomingo
| 0F9
|
|
| Tishomingo Airpark
| GA
|

|- valign=top
| Vinita
| H04
|
|
| Vinita Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Wagoner
| H68
|
|
| Hefner-Easley Airport
| GA 
|

|- valign=top
| Walters
| 3O5
|
|
| Walters Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Watonga
| JWG
| 
| KJWG
| Watonga Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Waynoka
| 1K5
|
|
| Waynoka Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Weatherford
| OJA 
| 
| KOJA
| Thomas P. Stafford Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Wilburton
| H05
|
|
| Wilburton Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Woodward
| WWR
| WWR
| KWWR
| West Woodward Airport
| GA
| align=right | 3 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Afton
| 79F
|
|
| Teramiranda Airport
|
|

|- valign=top
| Afton
| 4O6
|
|
| Cherokee Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Anadarko
| F68
|
|
| Anadarko Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Broken Bow
| 90F
|
|
| Broken Bow Airport
|
|

|- valign=top
| Burneyville
| 37K
|
|
| Falconhead Airport
|
|

|- valign=top
| Chattanooga
| 92F
|
|
| Chattanooga Sky Harbor Airport
|
|

|- valign=top
| Claremore
| K11
|
|
| Sam Riggs Airpark
|
|

|- valign=top
| Coalgate
| 08F
|
|
| City of Coalgate Airport
|
|

|- valign=top
| Cookson
| 44M
|
|
| Tenkiller Lake Airpark
|
|

|- valign=top
| Davis
| 97F
|
|
| Crazy Horse Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| El Reno
| 99F
|
|
| El Reno Airport
|
|

|- valign=top
| Erick
| O13
|
|
| Haddock Field
|
|

|- valign=top
| Freedom
| K77
|
|
| Freedom Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Haskell
| 2K9
|
|
| Haskell Airport
|
|

|- valign=top
| Inola
| O18
|
|
| Buzzards Roost Airport
|
|

|- valign=top
| Inola
| 0K6
|
|
| Dobie's Airport
|
|

|- valign=top
| Ketchum
| 1K8
|
|
| South Grand Lake Regional Airport (was So. Grand Lake Airport)
|
|

|- valign=top
| Kingfisher
| F92
|
|
| Kingfisher Airport
|
|

|- valign=top
| Laverne
| O51
|
|
| Laverne Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Lexington
| O44
|
|
| McCaslin Airport
|
|

|- valign=top
| Marietta
| T40
|
|
| McGehee Catfish Restaurant Airport
|
|

|- valign=top
| Meno
| 4O7
|
|
| Decker Field
|
|

|- valign=top
| Muskogee
| HAX
| HAX
| KHAX
| Hatbox Field (closed)
|
|

|- valign=top
| Ninnekah
| O14
|
|
| Neil's Sky Ranch Airport
|
|

|- valign=top
| Oklahoma City
| HSD
| 
| KHSD
| Sundance Airpark
|
|

|- valign=top
| Olustee
| F09
|
|
| Olustee Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Owasso
| O38
|
|
| Gundy's Airport
|
|

|- valign=top
| Pawhuska
| H76
|
|
| Pawhuska Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Pond Creek
| O66
|
|
| Homestead Farms Airport
|
|

|- valign=top
| Pond Creek
| 2K1
|
|
| Pond Creek Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Seiling
| 1S4
|
|
| Seiling Airport
|
|

|- valign=top
| Snyder
| 4O1
|
|
| Snyder Airport
|
|

|- valign=top
| Texhoma
| K49
|
|
| Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Tipton
| 1O8
|
|
| Tipton Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Tulsa
| 1H6
|
|
| Harvey Young Airport
|
|

|- valign=top
| Vici
| 5O1
|
|
| Vici Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Westport
| 4F1
|
|
| Westport Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Другие аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Altus
| LTS
| LTS
| KLTS
| Altus Air Force Base
|
| align=right | 67 

|- valign=top
| Cherokee
| CKA
| CKA
| KCKA
| Kegelman Air Force Auxiliary Field
|
|

|- valign=top
| Enid
| END
| END
| KEND
| Vance Air Force Base
|
|

|- valign=top
| Fort Sill
| FSI
| FSI
| KFSI
| Henry Post Army Airfield (Fort Sill)
|
|

|- valign=top
| Lexington
| HMY
| 
| KHMY
| Muldrow Army Heliport
|
|

|- valign=top
| Oklahoma City
| TIK
| TIK
| KTIK
| Tinker Air Force Base
|
| align=right | 843 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Частные аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Ada
| 3OK0
|
|
| Valley Airport
|
| align=right | 1 

|- valign=top
| Blackwell
| 6OK6
| BWL
|
| Earl Henry Airport
|
|

|- valign=top
| Oklahoma City
| OK03 
| DWN
|
| Downtown Airpark
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Idabel
| IBO
| 
| KIBO
| Idabel Airport
|
|

|- valign=top
| Marietta
| 4O2
|
|
| Love County Airport
|
|

|- valign=top
| Morris
| O36
|
|
| Ashley Airport
|
|

|- valign=top
| Newkirk
| 4K8
|
|
| Sky Park Airport
|
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) (см. также AirportIQ 5010).
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) (план на 2007—2011 годы, опубликовано 2 октября 2006 года).
 FAA Passenger Boarding Data (по состоянию на 2006 год, опубликовано 26 ноября 2007 года).

Штат:
 Oklahoma Aeronautics Commission (OAC): Airport Directory

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Oklahoma — коды аэропортов ФАА, ИАТА и ИКАО
 Aviation Safety Network — коды аэропортов ИАТА и ИКАО
 Abandoned & Little-Known Airfields: Oklahoma

 Ссылки 
 Списки аэропортов штата Оклахома:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Оклахома